Торро () — испанская фамилия. Известные носители:
 Торро, Лукас (род. 1994) — испанский футболист.
 Торро-Флор, Мария-Тереса (род. 1992) — испанская теннисистка.

См. также 
 Торо